Příjmení Kočvara nosí více významných osobností:

 Aleš Kočvara (* 1966) – český basketbalista
 František Kočvara (1730–1791) – český violista, kontrabasista a skladatel
 Radim Kočvara (* 1951) – český urolog
 Štefan Kočvara (1896–1973) – slovenský a československý politik
 Věra Kočvarová (1915–2013) – česká zpěvačka a spoluzakladatelka Sester Allanových

podobné
 Zbyněk Kočvar (* 1950) – český typograf, grafický designér a pedagog